Hutzel steht für:

 Dörrbirne (Dialektform)

Hutzel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hutzel (* 1968), deutscher Schauspieler
 Gary Hutzel (1955–2016), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Huzel